La closca és un tipus d'embolcall dur i rígid que principalment serveix de protecció de parts més toves de determinats éssers vius.
 La closca de diversos animals (p. ex., tortugues, crustacis, aràcnids)
 La closca de l'ou
 La closca (fruit) llenyosa de certs fruits, com en les nous, ametlles, avellanes, etc.
 La closca (anatomia) fent referència a la part superior del crani